Месягутовский сельсовет — название двух сельсоветов в Башкортостане

 Месягутовский сельсовет — в Дуванском районе
 Месягутовский сельсовет — в Янаульском районе
 В Мечетлинском районе в 40-50 годы XX столетия был Месягутовский поселковый совет, в настоящее время Алегазовский сельсовет.